Foudre en boule, ou boule de foudre ( en anglais), peut faire référence à :

Foudre en boule, un phénomène météorologique
Boule de foudre (2019), traduction en français du roman  (2004) de Liu Cixin.